Бутина  — женская форма русской фамилии Бутин.

Известные носители 
 Бутина, Мария Валерьевна (род. 1988) — российский политический активист, предприниматель, публицист.
 Бутина, Томислав (род. 1974) — хорватский футболист, вратарь.

См. также 
 Бутин (значения)